La següent és la llista d'aeroports juntament amb els seus codis IATA i OACI (en anglès, ICAO):